Лев Оре́хов:
 Орехов, Лев Алексеевич (1932—1995) — директор Узловского химического завода (1965—1995).
 Орехов, Лев Николаевич (1913—1992) — советский живописец, график.